Sante Lonfernini ist der Name folgender Personen:

* Sante Lonfernini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1868/1869, 1876 und 1883
 Sante Lonfernini (Politiker, II), san-marinesischer Politiker (PDCS), Capitano Reggente 1943/1944